Mercês pode ser:
 Mercês - município no Estado de Minas Gerais, Brasil
 Mercês - bairro da cidade de Curitiba, Brasil
 Mercês - bairro da cidade de Uberaba, Brasil
 Mercês - freguesia no concelho de Lisboa, Portugal
 Mercês - localidade na freguesia de Rio de Mouro, Portugal

 Mercês - Denominação a Virgem de Nazaré em 1218, Espanha

Desambiguação